Suicide – amerykańska grupa muzyczna
 Suicide – wrestler, postać z gier video
 Suicide Records (ujednoznacznienie)
 Le suicide. Étude de sociologie – praca Émile Durkheima, poświęcona samobójstwu